RRO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sorrento (Italia)